Salamanca může být:

 Salamanca – město ve Španělsku
 Provincie Salamanca – provincie ve Španělsku
 Salamanca (Chile) – město v Chile
 Salamanca (lokomotiva) – ozubnicová parní lokomotiva